Mit Flachheit werden verschiedene Gegebenheiten bezeichnet:
 Flachheit (Algebra) von Moduln ist eine Verallgemeinerung des Begriffs "freier Modul"
 Flachheit (Systemtheorie) bildet die Grundlage für Flachheitsbasierte Regler
 Synonym von Plattitüde